Судебная власть — самостоятельная и независимая ветвь государственной власти, действующая для разрешения конфликтов между государством и гражданами, самими гражданами, юридическими лицами, на основе закона, а также контроля за конституционностью законов.

Судебная власть выделяется в соответствии с принципом разделение властей. Иногда суды могут быть надгосударственными, как Суд Европейского союза.

Судебная власть в России

Конституционные признаки 
Согласно Конституции Российской Федерации — России, судебная власть в России:
 осуществляется только судами;
 номинально имеет полную самостоятельность;
 реализуется посредством применения права в ходе конституционного, гражданского, административного, уголовного и арбитражного судопроизводства;
 характеризуется единством судебной системы России, которое обеспечивается путём:
 закрепления принципов судебной системы в Конституции и Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации».
 соблюдения всеми судами единых, законодательно установленных правил судопроизводства;
 признания обязательности исполнения всех вступивших в силу судебных решений на всей территории государства;
 закрепления единства статуса судей на всех уровнях судопроизводства;
 финансирования судей из федерального бюджета.

Органы судебной власти 

По действующей Конституции России судебная власть осуществляется федеральными судами и судами субъектов России.

Высшие федеральные суды Российской Федерации 
 Конституционный суд России, рассматривающий дела об оспаривании конституционности законов и подзаконных актов, дающий толкование Конституции России, а также разрешающий отдельные конкретные конституционные споры, граничащие с удостоверительным укреплением процедур (в рамках отрешения от должности Президента России);
 Верховный Суд Российской Федерации;

Функции судебной власти 
 Правосудие.
 Судебный контроль за законностью и обоснованностью применения мер процессуального принуждения.
 Судебный надзор в отношении решений нижестоящих инстанций

США 
 Верховный суд США

Судебная власть в мусульманских странах и государствах 
В некоторых мусульманских странах судебная власть осуществляется на основе шариата.

Примечания

Ссылки 

Государственная власть
Теория государства и права
Правосудие